Florindo Andreolli – tenore italiano
 Marco Andreolli – calciatore italiano
 Tarcisio Andreolli – politico italiano